Индијан Хилс има више значења:
 Индијан Хилс (Колорадо)
 Индијан Хилс (Невада)
 Индијан Хилс (Нови Мексико)
 Индијан Хилс (Тексас)
 Индијан Хилс (Кентаки)